Никола́й Его́ров:
 Егоров, Николай Алексеевич (род. 1954) — советский и российский тренер по дзюдо и самбо.
 Егоров, Николай Анатольевич (1966—1985) — советский пограничник, погиб при исполнении служебных обязанностей в Афганистане.
 Егоров, Николай Васильевич (род. 1943) — профессор Санкт-Петербургского университета.
 
 Егоров, Николай Дмитриевич (род. 1947) — адвокат, профессор СПБГУ.
 Егоров, Николай Дмитриевич (1951—1997) — российский политик, руководитель администрации Президента России, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
 Егоров, Николай Егорович (1912—?) — советский политик, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Егоров, Николай Иванович (род. 1954) — советский футболист.
 Егоров, Николай Касьянович (1920—1985) — советский вице-адмирал.
 Егоров, Николай Максимович (1871 — после 1926) — рабочий, депутат III Государственной думы от Пермской губернии.
 Егоров, Николай Матвеевич (1923—2018) — русский писатель и поэт.
 
 Егоров, Николай Павлович (1907—1976) — генерал-полковник Советской Армии.
 Егоров, Николай Петрович (1936—2012) — советский марийский поэт-песенник, переводчик, радиожурналист, сценарист, педагог.
 Егоров, Николай Петрович (1938—2022) — советский и казахстанский ученый, академик АН Казахстана.
 
 Егоров, Николай Тимофеевич (1918—1984) — токарь-расточник завода № 402 Государственного комитета по судостроению СССР, Герой Социалистического Труда.